«Заблу́дшие а́нгелы» () — американский кинофильм режиссёра Хью Хадсона по сценарию Майкла Уэллера. В европейском прокате шёл под названием «Дорога домой» (). В главных ролях в фильме снялись лидер группы «Beastie Boys» Адам Хоровиц, Эми Локейн и Дональд Сазерленд.

Сюжет 
Тим Дулан, проблемный юноша из неблагополучной семьи в Лос-Анджелесе, отправляется в частную психиатрическую больницу после того, как ссора с полицией переросла в драку. В больнице он знакомится с доктором Чарльзом Лофтисом, человеком, у которого есть собственные проблемы.

В ролях 
 Адам Хоровиц — Тим «Чино» Дулан
 Дональд Сазерленд — доктор Чарльз Лофтис
 Эми Локейн — Шерил Андерсон
 Нина Семашко — Мерил
 Дэвид Херман — Карло
 Дон Блумфилд — Энди «Натас» Дулан
 Селия Уэстон — Фелиция Дулан Маркс
 Грэм Бекель — Ричард Дулан
 Патриция Ричардсон — миссис Андерсон
 Рон Фрейзер — Бартон Маркс
 Джо Д'Анджерио — Суини
 Уильям О'Лири — Линк
 Кевин Корриган — Гат
 Гари Райли — Призрак
 Леонард Портер Салазар — Пако
 Джонатан Дель Арко — Ангел
 Селия Ньюман — Мария
 Дэвид Херман — Карло
 Макс Перлих — Фрэнки
 Кевин Тай — доктор Гейл
 Джон МакГинли — доктор Фармер
 Фрэнсис Фишер — Джудит Лофтис
 Ли Уилкоф — Тед Бингхэм
 Джеймс Н. Харрелл — Шелби
 Джек Голд — судья
 Кеоне Янг — Атти

Факты 

 Во время начальных титров заглавие фильма «Lost Angels» преображается из названия города — Los Angeles.
 Все «лос-анджелесские» съёмки в фильме проводились в городе Сан-Антонио в Техасе.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы США 1989 года
Фильмы-драмы США
Фильмы Хью Хадсона
Фильмы Orion Pictures
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях